Братская могила советских воинов — памятники советским воинам Великой Отечественной войны:

 Братская могила советских воинов — в Выборге.
 Братская могила советских воинов — в Грозном.
 Братская могила советских воинов — в Донецке.
 Братская могила советских воинов — в Енакиево.
 Братская могила советских воинов — в Ишимбае.
 Братская могила советских воинов — в Каменке.
 Братская могила советских воинов — в Комарово.
 Братская могила советских воинов — в Малгобеке.
 Братская могила советских воинов — в Нефтемайске.
 Братская могила советских воинов — в Раменском.
 Братская могила советских воинов — в Уколице.
 Братская могила советских воинов — в Языково.
 Воинское захоронение — в Тягаево.

См. также